Пијетро I Орсеоло (928—987), млетачки дужд
 Пијетро II Орсеоло (961—1009), млетачки дужд
 Петар I Орсеоло (1010. или 1011. — 1046. или касне 1050-е), угарски краљ